Чаленко — українське прізвище. Відомі носії:
 Чаленко Валентин Євграфович (1923—1978) — герой Радянського Союзу.
 Чаленко Дмитро Андрійович — голова правління АТ «Вінницький олійножировий комбінат», заслужений працівник промисловості України.
 Чаленко Іван Якович (1873—1937) — український філософ, педагог, основоположник модерної української науки етики.
 Чаленко Іван Терентійович (1896—1981) — радянський воєначальник.
 Чаленко Ігор Вячеславович (1944—1998) — український організатор кіновиробництва.
 Чаленко Олександр Едуардович (1968) — журналіст газети «Сегодня», блогер, який українським суспільством сприймається як українофоб.
 Чаленко Феодосій Кузьмович (1920—2012) — український журналіст, письменник, публіцист, ветеран війни.
 Чаленко Ігор Олегович (1988) — український політолог, голова Центру аналізу та стратегій.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко